Нижче наведено дискографію американського репера Stat Quo.

Студійні альбоми

Вуличні альбоми

Мікстейпи 
 Underground Atlanta Volumes 1-4 (2003–2006)
 Big Business (разом з Chamillionaire)</small> (2005)
 Street Status (2005)
 Grown Man Music (Гост: DJ Drama)</small> (2006)
 Zone 3 (Гост: DJ Whoo Kid) (2006)
 Road to Statlanta (Гост: DJ Smallz) (2007)
 Now or Never (Гост: DJ Noodles) (2007)
 Statistically Speaking (Гости: DJ Nik Bean та DJ Felli Fel) (2008)
 The South Got Somethin to Say (2008)
 The Bailout (2008)
 Hip Hop Is My Life (Гост: DJ LRM) (2009)
 Quo City (2009)
 Checks & Balance (2009)
 The Invisible Man (2009)
 The Status Report (Гост: DJ Black Bill Gates) (2009)
 2010 (2010)

Сингли 

«*» потрапив лише до чарту Hot R&B/Hip-Hop Singles Sales.

У складі FUPM 
2013: FUPM Is the Future

Гостьові появи

Відеокліпи

Власні 
 «Like That»
 «We Get Higher»
 «Ghetto USA»
 «Success»
 «Michael»
 «That's Life Part I»
 «That's Life Part II»
 «OutKast»
 «The Way It Be» (з участю Scarface)

Інших виконавців 
 Grafh з участю Stat Quo — «I Ain't Playin'»

Посилання 

Stat Quo
Stat Quo